Contea di Rock o Rock County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Rock (Minnesota)
 Contea di Rock (Nebraska)
 Contea di Rock (Wisconsin)